Barboși se poate referi la:

 Barboși, Galați, cartier în sudul orașului Galați
 Barboși, Vaslui
 Râul Barboși

Bărboși 
 Bărboși, Mureș
 Biserica de lemn din Bărboși